Simplocaria är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Stephens 1830. Simplocaria ingår i familjen kulbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Kulbaggar
Simplocaria